Masny (forma żeńska: Masna) – polskie, czeskie i słowackie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 1101 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 1616 osoby. Nazwisko pochodzi od słowa mięsny i jest najbardziej rozpowszechnione w południowej i środkowo-wschodniej Polsce.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Ignacy Masny (1870–?) – pułkownik lekarz służby zdrowia Wojska Polskiego;
 Józef Masny (1930–2003) – polski leśnik i polityk;
 Karol Masny (1887-1968) – generał brygady Wojska Polskiego
 Karol Masny (1889-1956) – duchowny rzymskokatolicki
 Magda Masny (ur. 1969) – polska modelka;
 Marcin Masny (ur. 1964) – polski publicysta, tłumacz i poeta;
 Marian Masny (ur. 1950) – były słowacki piłkarz;
 Michal Masny (ur. 1989) – słowacki siatkarz;
 Tomasz Masny (?–1696) – zbójnik beskidzki.

Przypisy 

Polskie nazwiska
Czeskie nazwiska
Słowackie nazwiska